Нечипуренко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Нечипуренко, Виктор Александрович — капитан 2-го ранга, командир эсминца «Осмотрительный» в 1983—1985 годах.
 Нечипуренко, Наталия Ивановна (род. 1946) — белорусский учёный, доктор медицинских наук, профессор.
 Нечипуренко, Сергей Васильевич (1910—1943) — Герой Советского Союза.
 Нечипуренко, Николай Дмитриевич (род. 1995) — криворожский судья Экстра лиги по футзалу.

См. также 
 Нечипоренко
 Ничипоренко